Affinities – film del 1915 diretto da Ray C. Smallwood
 Affinities – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 Affinities – film del 1922 diretto da Ward Lascelle